WTA-toernooi van Zwitserland in de jaren 1981–1986
 WTA-toernooi van Biel/Bienne-Lugano vanaf 2018